Foi ima više značenja:
 Foi, Alessandria
 Foi, Verona